Kesselheim ist der Name folgender geographischer Objekte:

Koblenz-Kesselheim, Stadtteil von Koblenz

Kesselheim als Name:

Silvia Kesselheim (1942–2009), deutsche Balletttänzerin